Holsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Holsted Kirke (Næstved Kommune) – en kirke i Holsted Sogn i Næstved Kommune
 Holsted Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Holsted Sogn i Vejen Kommune